W Rumunii
 Dudești – gmina w okręgu Braiła
 Dudești – wieś w okręgu Braiła, w gminie Dudești
 Dudești – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Luncoiu de Jos